Никола Исаев Чудов е български просветен деец, писател и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Чудов е роден в 1865 година в Охрид, тогава в Османската империя. Завършва три класа в Охрид, но поради липса на средства прекъсва образованието си. Работи като писар в Охридската митрополия и учителства в Охридско, Стружко и Дебърско. Дейно участва в просветното дружество „Свети Климент“ в Охрид в 1885 година. Дружеството подкрепя Охридската българска община в споровете ѝ с Екзархията, а впоследствие прераства в неделно училище. В 1886 година на Илинден в къщата на Климент Заров в Горна Порта в Охрид част от членовете на просветното дружество „Свети Климент“: Климент Заров, Антон Кецкаров, Лев Огненов, Никола Пасхов, Никола Чудов, Яким Деребанов, Иван Лимончев и Анастас и Христо Маджарови участват в създаването на революционен кръжок. След 1889 година Чудов е учител в Галичник.

Чудов активно участва в Охридската организация на ВМОРО.

Никола Чудов е автор на песни. Негова известна песен е тази за Охридския чинар, който е засаден на 16 април 1893 година по повод 1000 години от смъртта на свети Методий. Автор е и на поема за българския екзархийски владика Синесий Охридски. Чудов умира в 1907 година в Охрид. Синът му Исай Чудов също е революционер и литературен творец.

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български писатели от Македония
Дейци на ВМОРО
Починали в Охрид